

Patronyme 
 Louis Artan de Saint-Martin (1837-1890) est un peintre mariniste belge

Prénom 
 Artan Bano (1966) est un joueur de football albanais

Toponyme 
 Rue Artan à Bruxelles
 Artanlaan à Nieuport
 La rivière Artan en Roumanie